Восточный дивизион Американской футбольной конференции (сокращенно чаще всего именуется как Восток АФК) — один из четырёх дивизионов Американской футбольной конференции, которая в свою очередь является частью Национальной футбольной лиги. На данный момент в дивизион входят четыре команды — Баффало Биллс, Майами Долфинс, Нью-Ингленд Пэтриотс, Нью-Йорк Джетс. Дивизион был образован в 1970 году.

Победители дивизиона

Попадания в плей-офф 

1 До 1984 года команда выступала как «Балтимор Колтс». В 2002 году была перемещена в дивизион «Юг АФК».

Дивизионы НФЛ
Появились в 1970 году в США